Koczubejiwka () – wieś na Ukrainie, w obwodzie chersońskim, w rejonie berysławskim. W 2001 liczyła 737 mieszkańców.

Przypisy 

Wsie w obwodzie chersońskim